Le terme inertie peut désigner les concepts suivants selon le contexte.
De manière générale, l'inertie désigne la résistance à un changement.

Sciences de la nature

Chimie 
 En chimie, l’inertie est la propriété d'un corps de ne pas réagir au contact d'un autre corps (définition du CNRTL).

Mathématiques 
 En mathématiques, par analogie avec à la définition du moment d'inertie, l'inertie d'un nuage de points est la somme des carrés des distances des points au centre de gravité.

Physique 
 En mécanique, l'inertie est la tendance d'un corps à conserver une vitesse uniforme à moins qu'une force externe ne lui soit appliquée.
 L'inertie thermique est la tendance d'un corps à résister au changement de sa température lorsque le bilan de ses échanges de chaleur est perturbé.
 Une force d'inertie est une force apparente qui agit sur les corps lorsqu'ils sont observés d'un point de vue en mouvement accéléré ou en rotation. 
 Le moment d'inertie caractérise la répartition des masses au sein d'un corps en fonction de leur distance à (généralement) un axe ou (moins souvent) un point ou un plan. Le moment d'inertie par rapport à un axe traduit la résistance du corps à sa mise en rotation autour de l'axe (ou, plus généralement, à une modification de sa vitesse angulaire).
 Un volant d'inertie est une masse mouvante entraînée par une force motrice dans un mouvement rotatif et qui continue son mouvement par inertie après arrêt de son système d'entraînement.

Sciences sociales
 En psychologie sociale, l'inertie sociale désigne les comportements conservateurs des individus lorsqu'ils sont en groupe, un aspect particulier étant la résistance au changement.

Philosophie
 En philosophie des sciences, l'inertie scientifique est la tendance des programmes de recherche à interdire ou ignorer de nouveaux résultats inquiétants, comme décrit par Imre Lakatos et le philosophe suédois Sören Halldén.

Organisme
 L'inertie de réaction de fonctions motrices ou intellectuelles est une diminution des réflexes induite par certaines maladies
 Par exemple, la consommation excessive d'alcool induit une inertie incompatible avec certaines actions de la vie moderne : conduite automobile, travail, qui demandent beaucoup d'attention et une grande réactivité.
Voir aussi la théorie de l'inertie de Jean Buridan.

Autres
 Inertie est un jeu vidéo.